Amfreville může označovat více francouzských obcí:

 Préaux (Ardèche) – obec v departementu Ardèche
 Préaux (Indre) – obec v departementu Indre
 Préaux (Mayenne) – obec v departementu Mayenne
 Préaux (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime
 Préaux-Bocage – obec v departementu Calvados
 Préaux-du-Perche – obec v departementu Orne
 Préaux-Saint-Sébastien – obec v departementu Calvados
 Les Préaux – obec v departementu Eure